Суперкубок Бельгии по футболу 1990 () — 12-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1989/90 «Брюгге» и обладатель Кубка Бельгии 1989/90 «Льеж». Встреча состоялась 6 августа 1990 года в Брюсселе, на стадионе Эйзель.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1990
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Льеж»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1990 году
События 6 августа
Август 1990 года
Спортивные соревнования в Брюсселе